Habermas ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Habermas (1891–1972), deutscher Manager
 Friedrich Habermas (1860–1911), deutscher Theologe
 Gary Habermas (* 1950), US-amerikanischer Historiker, Philosoph und Theologe
 Jürgen Habermas (* 1929), deutscher Philosoph und Soziologe
 Rebekka Habermas (* 1959), deutsche Historikerin
 Tilmann Habermas (* 1956), deutscher Psychoanalytiker 

Habermas steht weiters für:
 (59390) Habermas, Asteroid